Mercator (lat. „Kaufmann“) ist:

Familienname folgender Personen: 
 Anna Mercator (1620–1672) aus Danzig, Frau von Jeremias Falck
 Arnold Mercator (1537–1587), Kartograf, Sohn des Gerhard Mercator
 Bartholomäus Mercator (1540–1568), Kartograf und Kosmograf, Sohn des Gerhard Mercator
 Gerhard Mercator (1512–1594), eigentlich Gerard De Kremer, Kartograf und Erfinder der Mercator-Projektion
 Johannes I. Mercator, eigentlich Johannes I. Kaufmann, Zisterzienserabt und Hochschullehrer
 Nikolaus Mercator (1620–1687), eigentlich Niklaus Kauffman, Mathematiker und Astronom
 Rumold Mercator (1541–1599), Kartograf, Sohn des Gerhard Mercator

Außerdem:
 (4798) Mercator, benannt nach Gerhard Mercator
 Mercator (Mondkrater), ebenfalls benannt nach Gerhard Mercator
 Mercator-Projektion, von Gerhard Mercator insbesondere für den Bedarf der Nautik geschaffene Projektionsart 
 Mercator (Schiff, 1990), deutsches Forschungsschiff der Mercator-Forschungsgruppe e. V.
 Mercator (Schiff, 1932), ein belgisches Segelschulschiff
 Mercator (Schiffstyp), einen Schiffstyp der Warnowwerft
 gemeinnützige Stiftung Mercator, gegründet 1996 von der aus Duisburg stammenden Handelsfamilie Karl Schmidt
 Mercator Kolleg für internationale Aufgaben, ein Nachwuchsförderprogramm für hochqualifizierte und zielorientierte Hochschulabsolventen
 Gerhard-Mercator-Universität Duisburg, 2003 aufgegangen in der Universität_Duisburg-Essen
 Mercator-Professur, Professur zu Ehren Gerhard Mercators, siehe Universität_Duisburg-Essen#Mercator-Professoren
 Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) in Berlin
 Mercator-Medaille der Deutschen Gesellschaft für Kartographie
 Martin P4M Mercator, US-amerikanisches Aufklärungsflugzeug 
 Mercator (Plautus), eine Komödie des römischen Dichters Plautus
 Mercator (Software), Hersteller von Enterprise-Application-Integration-Softwaretools
 Mercator (Drohne), britische Drohne (UAV) 
 Mercator (Einzelhandel), slowenische Einzelhandelsfirma 
 Mercator-Teleskop, Teil des Roque-de-los-Muchachos-Observatoriums auf dem Roque de los Muchachos auf La Palma
 Mercator-Verlag, ein deutscher Verlag
 Mercator-Messer, ein seit 1867 hergestelltes deutsches Taschenmesser
 Modul „Mercator-Fellow“, ein Forschungsprojekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
 Mercator (Versicherung), eine belgische Versicherung
 Mercator-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher an der Bowman-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Mercator Knoll, Antarktika
 Mercator-Kommentare

Siehe auch:
 Vermessungseinheit Mercator/Bessel